Birka kan avse:

 Birka – en historisk handelsplats i Mälaren
 Birka och Hovgården – världsarvsområdet som bland annat omfattar handelsplatsen
 Birka, Krokoms kommun – en småort i Krokoms kommun
 Birka (Nacka kommun) – ett villaområde i Nacka
 Birka Cruises – ett rederi
 M/S Birka Stockholm – ett kryssningsfartyget
Birka (djur) – ett släkte av steklar
Birka – svenskspråkiga kundtidning (finska motsvarigheten heter Pirkka) från Kesko, se Pirkka (tidning)
Birka folkhögskola – i Jämtland

Se även
Birk
Birkastan
Birkas, samhälle på Nuckö i Estland.